Topolka steht für:

 Topolka (Fluss), Fluss in Nordmazedonien
 Gmina Topólka, Landgemeinde im Powiat Radziejowski der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in Polen